Charles ou Charlie Thompson peut faire référence à :

Personnalités politiques 
  (?-1891), (Oochalata), chef tribal Cherokee ;
  (1898-1983), juriste texan ;
  (1890-1966), homme politique canadien ;
  (1935-2012), secrétaire du département des transports du Wisconsin, 1987-1991 ;
  (1882-1972), Chief Justice de la Cour suprême de l'Illinois en 1945, 1946, 1949 et 1950 ;
  (1862-1932), homme politique de l'Ohio ;
  (1827-1894), homme politique du Massachusetts ;
  (1894-1966), militaire britannique ;
  (1860-1904), homme politique d'Alabama ;

Sports 
  (1968- ), ancien quart arrière des Sooners de l'Oklahoma ;
  (1874-?), joueur de rugby britannique ;
 Charles Meysey-Thompson (1849-1881), footballeur ;
 , footballeur anglais ;
 , footballeur anglais ;
 , joueur de rugby ayant représenté l'Australie ;
 , joueur de football ;
  (1921-2005), personnalité sportive américaine ;

Autres 
  (1918-2016), musicien de jazz américain connu sous le surnom de « Sir Charles » ;
 Charles Thompson (1795-1876), astronome, adjoint de William Rowan Hamilton à l'observatoire de Dunsink (Irlande) ;
 Charles Thompson IV, nom de naissance de Frank Black ;
 Charles Thompson (1891-1964), musicien américain ;
  (1891-1979), acteur américain ;
  (1908-1994), designer américain ;
  (c. 1740-1799), amiral britannique ;
  (1814-1895), personnalité religieuse du Missouri et de l'Iowa ;
  (1961- ), évêque américain ;
 , écrivain américain, auteur de  ;
  (1896-1980), personnalité afro-américaine ;
  (1868-1959), architecte américain ;
  (1970- ), criminel américain ;
 Charles Thompson (1791-1843), graveur anglais ;
 , journaliste américain.

Voir aussi